Huascaran bezeichnet:

 Nevado Huascarán, den höchsten Berg in den peruanischen Anden

 nach diesem benannte Schiffe, darunter:
 Huascaran (Schiff, 1939), ein ehemaliges deutsches Kombischiff, das im und nach dem Zweiten Weltkrieg unter verschiedenen Flaggen ein wechselvolles Schicksal hatte
 Huascaran (Schiff, 1959), einen inzwischen abgewrackten peruanischen Tanker von 12.649 BRT
 Huascaran (Schiff, 1974), einen inzwischen abgewrackten peruanischen Massengutfrachter von 15.297 BRT